Альтомонте () — город в Италии, расположен в регионе Калабрия, подчинён административному центру Козенца (провинция).

Население составляет 4493 человека, плотность населения составляет 69 чел./км². Занимает площадь 65 км². Почтовый индекс — 87042. Телефонный код — 00981.

Покровителем города считается Святой Франциск.

Ссылки 
 Официальный сайт города

Города Калабрии